Појам Битка код Полоцка може да се односи на:
 Прва битка код Полоцка,
 Друга битка код Полоцка,